Алексе́й Па́влович Сту́льнев (7 июня 1990, Павловск, Воронежская область) — российский бобслеист-пилот, призёр юниорского чемпионата мира.

Спортивная карьера 

На чемпионате мира 2013 года в Санкт-Морице Алексей Стульнев со своим партнёром Алексеем Воеводой произвели спуск на бобе экипажа Касьянова. В итоге оба экипажа были дисквалифицированы.

На этапах Кубка мира лучший результат в сезоне 2014/2015 года — 6 место.

Личная жизнь 
Женат на российской бобслеистке Ольге Стульневой (Фёдоровой).

Ссылки 
 

Бобслеисты России
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года